Sicotte ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Sicotte (* 1948), kanadischer Schauspieler
 Lucien Sicotte (1902–1943), kanadischer Violinist und Musikpädagoge